Óistraj puede referirse a:
 David (Fiódorovich) Óistraj
 Ígor (Davídovich) Óistraj